Svenska cupen 1974/1975 var den tjugonde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med final på Malmö Stadion i Malmö mellan Malmö FF och Djurgårdens IF. Malmö FF vann finalen med 1–0 inför  åskådare. Malmö FF blev det första laget att vinna Svenska cupen tre år (säsonger) i följd, utan att cupen hade uppehåll vissa säsongerna som cupen hade åren 1952, 1954–1966.

Från föregående säsong utökades antal lag från 4 till 16 lag.

Matcher

Omgång 1

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1974/1975
Fotboll i Sverige 1974
Fotboll i Sverige 1975
Fotbollssäsongen 1974/1975